Termenul Doc se poate referi la:
 Doc – construcție portuară
 Doc uscat
 Doc plutitor
 .doc, .docx – extensie pentru documentele (fișierele) create cu programul Microsoft Word
 Denumire de origine controlată
 Doc - țesătură rezistentă din bumbac, din care se confecționează haine de vară, salopete, prelate etc.